Stare Skoszewy – wieś w województwie łódzkim
 Nowe Skoszewy – wieś w województwie łódzkim